|-
|(117001)||2004 HX55|| align=right|16,1|| align=right|2,644|| align=right|0,182|| align=right|12,17|| align=right|4,299||MBA||24. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117002)||2004 HY59|| align=right|16,0|| align=right|2,281|| align=right|0,039|| align=right|7,47|| align=right|3,444||MBA||23. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117003)||2004 HZ59|| align=right|16,2|| align=right|2,221|| align=right|0,198|| align=right|7,93|| align=right|3,309||MBA||23. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117004)||2004 HG60|| align=right|15,8|| align=right|2,751|| align=right|0,176|| align=right|4,62|| align=right|4,561||MBA||25. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117005)||2004 HU60|| align=right|14,6|| align=right|2,708|| align=right|0,172|| align=right|12,76|| align=right|4,454||MBA||25. dubna 2004||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(117006)||2004 HD61|| align=right|15,9|| align=right|2,464|| align=right|0,080|| align=right|5,73|| align=right|3,867||MBA||25. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117007)||2004 HE61|| align=right|15,4|| align=right|3,216|| align=right|0,098|| align=right|4,10|| align=right|5,767||MBA||25. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117008)||2004 HS62|| align=right|14,8|| align=right|3,004|| align=right|0,049|| align=right|11,69|| align=right|5,205||MBA||26. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117009)||2004 HX63|| align=right|14,9|| align=right|2,624|| align=right|0,110|| align=right|14,89|| align=right|4,250||MBA||16. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117010)||2004 JG1|| align=right|14,9|| align=right|3,095|| align=right|0,061|| align=right|16,92|| align=right|5,443||MBA||10. května 2004||Catalina||CSS
|-
|(117011)||2004 JZ2|| align=right|15,2|| align=right|3,250|| align=right|0,124|| align=right|1,90|| align=right|5,857||MBA||9. května 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117012)||2004 JZ4|| align=right|16,2|| align=right|2,762|| align=right|0,159|| align=right|0,63|| align=right|4,590||MBA||11. května 2004||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(117013)||2004 JA5|| align=right|15,2|| align=right|3,108|| align=right|0,266|| align=right|9,79|| align=right|5,478||MBA||12. května 2004||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(117014)||2004 JG5|| align=right|15,2|| align=right|2,588|| align=right|0,047|| align=right|12,44|| align=right|4,162||MBA||8. května 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117015)||2004 JR6|| align=right|15,8|| align=right|2,649|| align=right|0,201|| align=right|2,30|| align=right|4,311||MBA||10. května 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117016)||2004 JH8|| align=right|14,5|| align=right|3,134|| align=right|0,120|| align=right|12,38|| align=right|5,546||MBA||12. května 2004||Catalina||CSS
|-
|(117017)||2004 JN8|| align=right|14,4|| align=right|3,153|| align=right|0,093|| align=right|23,60|| align=right|5,597||MBA||12. května 2004||Catalina||CSS
|-
|(117018)||2004 JB9|| align=right|15,6|| align=right|2,651|| align=right|0,201|| align=right|2,58|| align=right|4,316||MBA||13. května 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117019)||2004 JB10|| align=right|14,7|| align=right|3,000|| align=right|0,089|| align=right|11,69|| align=right|5,196||MBA||9. května 2004||Haleakala||NEAT
|-
|(117020)||2004 JC10|| align=right|14,8|| align=right|2,702|| align=right|0,078|| align=right|16,14|| align=right|4,441||MBA||10. května 2004||Catalina||CSS
|-
|(117021)||2004 JH10|| align=right|15,0|| align=right|2,666|| align=right|0,138|| align=right|12,74|| align=right|4,351||MBA||10. května 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117022)||2004 JX10|| align=right|14,8|| align=right|3,016|| align=right|0,085|| align=right|9,27|| align=right|5,238||MBA||12. května 2004||Catalina||CSS
|-
|(117023)||2004 JY10|| align=right|14,4|| align=right|3,250|| align=right|0,115|| align=right|19,76|| align=right|5,859||MBA||12. května 2004||Catalina||CSS
|-
|(117024)||2004 JF11|| align=right|16,2|| align=right|2,564|| align=right|0,161|| align=right|12,89|| align=right|4,104||MBA||12. května 2004||Catalina||CSS
|-
|(117025)||2004 JH11|| align=right|15,4|| align=right|2,670|| align=right|0,091|| align=right|15,64|| align=right|4,361||MBA||12. května 2004||Catalina||CSS
|-
|(117026)||2004 JN12|| align=right|14,3|| align=right|3,238|| align=right|0,081|| align=right|19,13|| align=right|5,827||MBA||13. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117027)||2004 JS12|| align=right|14,5|| align=right|3,176|| align=right|0,169|| align=right|12,74|| align=right|5,658||MBA||13. května 2004||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(117028)||2004 JW12|| align=right|14,5|| align=right|3,229|| align=right|0,105|| align=right|4,47|| align=right|5,800||MBA||13. května 2004||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(117029)||2004 JG15|| align=right|15,4|| align=right|2,885|| align=right|0,140|| align=right|2,46|| align=right|4,899||MBA||10. května 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117030)||2004 JJ15|| align=right|15,8|| align=right|2,589|| align=right|0,059|| align=right|12,85|| align=right|4,165||MBA||10. května 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117031)||2004 JK17|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,047|| align=right|4,32|| align=right|3,662||MBA||12. května 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(117032)||2004 JN20|| align=right|15,2|| align=right|2,714|| align=right|0,142|| align=right|11,56|| align=right|4,471||MBA||14. května 2004||Jarnac||Jarnac
|-
|(117033)||2004 JP21|| align=right|16,5|| align=right|2,388|| align=right|0,063|| align=right|5,32|| align=right|3,689||MBA||9. května 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117034)||2004 JH23|| align=right|15,6|| align=right|3,050|| align=right|0,034|| align=right|1,69|| align=right|5,326||MBA||13. května 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117035)||2004 JR23|| align=right|15,8|| align=right|2,925|| align=right|0,169|| align=right|7,39|| align=right|5,002||MBA||13. května 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117036)||2004 JK24|| align=right|14,6|| align=right|3,130|| align=right|0,082|| align=right|2,96|| align=right|5,537||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117037)||2004 JO24|| align=right|15,6|| align=right|3,035|| align=right|0,153|| align=right|1,90|| align=right|5,286||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117038)||2004 JS24|| align=right|16,3|| align=right|2,354|| align=right|0,086|| align=right|6,29|| align=right|3,611||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117039)||2004 JW24|| align=right|14,5|| align=right|2,724|| align=right|0,164|| align=right|12,86|| align=right|4,495||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117040)||2004 JV25|| align=right|16,4|| align=right|2,633|| align=right|0,121|| align=right|0,55|| align=right|4,273||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117041)||2004 JX25|| align=right|14,7|| align=right|2,676|| align=right|0,240|| align=right|17,17|| align=right|4,377||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117042)||2004 JF26|| align=right|15,8|| align=right|2,571|| align=right|0,138|| align=right|3,72|| align=right|4,122||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117043)||2004 JL26|| align=right|15,9|| align=right|3,028|| align=right|0,057|| align=right|2,01|| align=right|5,269||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117044)||2004 JX27|| align=right|15,8|| align=right|2,607|| align=right|0,106|| align=right|6,94|| align=right|4,210||MBA||15. května 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(117045)||2004 JD30|| align=right|15,4|| align=right|2,904|| align=right|0,079|| align=right|3,44|| align=right|4,947||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117046)||2004 JL31|| align=right|14,4|| align=right|2,962|| align=right|0,087|| align=right|11,70|| align=right|5,097||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117047)||2004 JU31|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,130|| align=right|13,80|| align=right|4,282||MBA||14. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117048)||2004 JT32|| align=right|15,1|| align=right|2,726|| align=right|0,105|| align=right|5,95|| align=right|4,499||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117049)||2004 JM33|| align=right|15,0|| align=right|3,136|| align=right|0,107|| align=right|5,24|| align=right|5,552||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117050)||2004 JR34|| align=right|14,6|| align=right|3,109|| align=right|0,093|| align=right|5,71|| align=right|5,481||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117051)||2004 JT37|| align=right|15,0|| align=right|2,737|| align=right|0,173|| align=right|9,61|| align=right|4,527||MBA||14. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117052)||2004 JA42|| align=right|15,6|| align=right|3,126|| align=right|0,149|| align=right|1,79|| align=right|5,526||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117053)||2004 JJ43|| align=right|14,8|| align=right|3,164|| align=right|0,214|| align=right|13,33|| align=right|5,628||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117054)||2004 JD44|| align=right|15,8|| align=right|2,723|| align=right|0,201|| align=right|9,32|| align=right|4,493||MBA||12. května 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117055)||2004 JT44|| align=right|14,5|| align=right|3,247|| align=right|0,086|| align=right|7,06|| align=right|5,851||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117056)||2004 JJ46|| align=right|16,1|| align=right|2,587|| align=right|0,148|| align=right|10,62|| align=right|4,160||MBA||13. května 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117057)||2004 KN|| align=right|15,2|| align=right|2,335|| align=right|0,133|| align=right|22,92|| align=right|3,567||MBA||16. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117058)||2004 KW|| align=right|14,4|| align=right|2,685|| align=right|0,067|| align=right|20,66|| align=right|4,399||MBA||17. května 2004||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(117059)||2004 KP1|| align=right|15,8|| align=right|2,925|| align=right|0,128|| align=right|4,15|| align=right|5,001||MBA||18. května 2004||Nashville||R. Clingan
|-
|(117060)||2004 KD3|| align=right|14,8|| align=right|3,216|| align=right|0,029|| align=right|8,98|| align=right|5,767||MBA||16. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117061)||2004 KS3|| align=right|14,8|| align=right|3,159|| align=right|0,200|| align=right|3,86|| align=right|5,614||MBA||16. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117062)||2004 KT3|| align=right|15,5|| align=right|2,889|| align=right|0,090|| align=right|2,02|| align=right|4,909||MBA||16. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117063)||2004 KS4|| align=right|14,7|| align=right|3,157|| align=right|0,171|| align=right|5,56|| align=right|5,607||MBA||18. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117064)||2004 KM5|| align=right|15,9|| align=right|2,338|| align=right|0,053|| align=right|6,73|| align=right|3,574||MBA||16. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117065)||2004 KD9|| align=right|15,1|| align=right|3,071|| align=right|0,230|| align=right|7,13|| align=right|5,381||MBA||18. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117066)||2004 KR9|| align=right|14,9|| align=right|3,181|| align=right|0,116|| align=right|5,73|| align=right|5,673||MBA||19. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117067)||2004 KS10|| align=right|16,0|| align=right|2,767|| align=right|0,134|| align=right|10,03|| align=right|4,602||MBA||17. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117068)||2004 KP12|| align=right|16,0|| align=right|2,594|| align=right|0,088|| align=right|13,71|| align=right|4,178||MBA||22. května 2004||Catalina||CSS
|-
|(117069)||2004 KV12|| align=right|14,6|| align=right|2,537|| align=right|0,182|| align=right|14,82|| align=right|4,040||MBA||17. května 2004||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(117070)||2004 KE13|| align=right|16,3|| align=right|2,592|| align=right|0,194|| align=right|13,59|| align=right|4,173||MBA||18. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117071)||2004 KO13|| align=right|15,8|| align=right|3,081|| align=right|0,131|| align=right|10,55|| align=right|5,407||MBA||19. května 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(117072)||2004 KU13|| align=right|15,9|| align=right|2,563|| align=right|0,007|| align=right|11,85|| align=right|4,102||MBA||22. května 2004||Catalina||CSS
|-
|(117073)||2004 KP14|| align=right|15,3|| align=right|3,159|| align=right|0,164|| align=right|14,93|| align=right|5,614||MBA||23. května 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117074)||2004 KS14|| align=right|14,1|| align=right|3,108|| align=right|0,086|| align=right|16,36|| align=right|5,478||MBA||23. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117075)||2004 KP15|| align=right|15,1|| align=right|3,157|| align=right|0,203|| align=right|11,79|| align=right|5,608||MBA||24. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117076)||2004 KM17|| align=right|15,5|| align=right|3,101|| align=right|0,122|| align=right|2,50|| align=right|5,461||MBA||19. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117077)||2004 LU2|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,250|| align=right|12,38|| align=right|4,171||MBA||5. června 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117078)||2004 LC3|| align=right|15,4|| align=right|2,718|| align=right|0,035|| align=right|15,45|| align=right|4,479||MBA||6. června 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117079)||2004 LO3|| align=right|15,0|| align=right|2,541|| align=right|0,132|| align=right|16,32|| align=right|4,049||MBA||11. června 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117080)||2004 LE9|| align=right|15,3|| align=right|2,656|| align=right|0,195|| align=right|13,94|| align=right|4,327||MBA||13. června 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117081)||2004 LB11|| align=right|15,3|| align=right|3,117|| align=right|0,063|| align=right|3,85|| align=right|5,501||MBA||10. června 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(117082)||2004 LK11|| align=right|16,1|| align=right|2,341|| align=right|0,067|| align=right|10,36|| align=right|3,582||MBA||11. června 2004||Catalina||CSS
|-
|(117083)||2004 LN16|| align=right|15,6|| align=right|2,758|| align=right|0,282|| align=right|10,19|| align=right|4,579||MBA||12. června 2004||Catalina||CSS
|-
|(117084)||2004 LD17|| align=right|15,1|| align=right|2,382|| align=right|0,097|| align=right|23,54|| align=right|3,676||MBA||14. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117085)||2004 LS17|| align=right|16,4|| align=right|2,383|| align=right|0,104|| align=right|10,79|| align=right|3,677||MBA||14. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117086)||2004 LZ23|| align=right|14,5|| align=right|3,117|| align=right|0,083|| align=right|21,60|| align=right|5,503||MBA||8. června 2004||Piszkesteto||K. Sarneczky; G. Szabo
|-
|(117087)||2004 LP27|| align=right|15,9|| align=right|2,733|| align=right|0,204|| align=right|13,78|| align=right|4,518||MBA||13. června 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117088)||2004 LG30|| align=right|15,4|| align=right|2,455|| align=right|0,215|| align=right|11,93|| align=right|3,846||MBA||13. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117089)||2004 LK31|| align=right|15,4|| align=right|2,674|| align=right|0,246|| align=right|12,73|| align=right|4,373||MBA||12. června 2004||Catalina||CSS
|-
|(117090)||2004 MF4|| align=right|15,4|| align=right|2,600|| align=right|0,162|| align=right|4,89|| align=right|4,193||MBA||16. června 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117091)||2004 NU6|| align=right|15,6|| align=right|2,386|| align=right|0,217|| align=right|5,67|| align=right|3,686||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117092)||2004 NB7|| align=right|14,8|| align=right|2,379|| align=right|0,137|| align=right|7,46|| align=right|3,668||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117093)||2004 NE9|| align=right|16,1|| align=right|2,563|| align=right|0,167|| align=right|5,08|| align=right|4,103||MBA||12. července 2004||Vallemare di Borbo||V. S. Casulli
|-
|(117094)||2004 NN15|| align=right|14,4|| align=right|3,171|| align=right|0,081|| align=right|11,28|| align=right|5,646||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117095)||2004 NS17|| align=right|15,1|| align=right|2,651|| align=right|0,263|| align=right|17,42|| align=right|4,316||MBA||12. července 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117096)||2004 NA22|| align=right|15,7|| align=right|2,395|| align=right|0,274|| align=right|4,83|| align=right|3,706||MBA||15. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117097)||2004 NJ22|| align=right|14,7|| align=right|3,152|| align=right|0,148|| align=right|5,88|| align=right|5,595||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117098)||2004 NF25|| align=right|14,2|| align=right|3,108|| align=right|0,236|| align=right|7,16|| align=right|5,479||MBA||15. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117099)||2004 NB27|| align=right|14,4|| align=right|3,024|| align=right|0,160|| align=right|10,85|| align=right|5,258||MBA||11. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117100)||2004 NL30|| align=right|15,0|| align=right|2,369|| align=right|0,228|| align=right|26,32|| align=right|3,645||MBA||14. července 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(117101)||2004 OC1|| align=right|15,8|| align=right|2,321|| align=right|0,263|| align=right|10,22|| align=right|3,535||MBA||16. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117102)||2004 OF3|| align=right|13,6|| align=right|3,941|| align=right|0,145|| align=right|3,91|| align=right|7,824||HLD||16. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117103)||2004 OT3|| align=right|15,0|| align=right|2,938|| align=right|0,107|| align=right|1,89|| align=right|5,034||MBA||16. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117104)||2004 OB4|| align=right|16,7|| align=right|2,307|| align=right|0,186|| align=right|8,49|| align=right|3,504||MBA||17. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117105)||2004 OF5|| align=right|16,1|| align=right|2,351|| align=right|0,148|| align=right|6,71|| align=right|3,605||MBA||16. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117106)||2004 OT6|| align=right|14,1|| align=right|3,974|| align=right|0,085|| align=right|3,32|| align=right|7,922||HLD||16. července 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117107)||2004 OL10|| align=right|15,6|| align=right|2,703|| align=right|0,048|| align=right|8,56|| align=right|4,442||MBA||21. července 2004||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(117108)||2004 PU1|| align=right|14,0|| align=right|3,976|| align=right|0,130|| align=right|6,33|| align=right|7,928||HLD||6. srpna 2004||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(117109)||2004 PA4|| align=right|16,0|| align=right|2,405|| align=right|0,202|| align=right|0,83|| align=right|3,728||MBA||3. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(117110)||2004 PE5|| align=right|16,2|| align=right|2,403|| align=right|0,209|| align=right|6,65|| align=right|3,723||MBA||6. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117111)||2004 PR5|| align=right|15,0|| align=right|2,990|| align=right|0,070|| align=right|9,89|| align=right|5,170||MBA||6. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117112)||2004 PH9|| align=right|14,8|| align=right|3,202|| align=right|0,179|| align=right|4,36|| align=right|5,729||MBA||6. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117113)||2004 PG11|| align=right|13,5|| align=right|3,973|| align=right|0,115|| align=right|9,90|| align=right|7,919||HLD||7. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117114)||2004 PU12|| align=right|16,5|| align=right|2,382|| align=right|0,192|| align=right|1,93|| align=right|3,675||MBA||7. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117115)||2004 PV12|| align=right|15,0|| align=right|2,860|| align=right|0,173|| align=right|2,15|| align=right|4,837||MBA||7. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117116)||2004 PV14|| align=right|15,3|| align=right|2,680|| align=right|0,107|| align=right|5,82|| align=right|4,387||MBA||7. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117117)||2004 PJ16|| align=right|15,7|| align=right|2,293|| align=right|0,046|| align=right|7,11|| align=right|3,472||MBA||7. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117118)||2004 PZ18|| align=right|14,7|| align=right|3,093|| align=right|0,203|| align=right|18,21|| align=right|5,438||MBA||8. srpna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117119)||2004 PE21|| align=right|15,9|| align=right|2,768|| align=right|0,115|| align=right|0,79|| align=right|4,604||MBA||7. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117120)||2004 PF21|| align=right|15,6|| align=right|2,637|| align=right|0,187|| align=right|4,94|| align=right|4,281||MBA||7. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117121)||2004 PY24|| align=right|14,2|| align=right|2,985|| align=right|0,126|| align=right|15,44|| align=right|5,157||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117122)||2004 PZ34|| align=right|15,8|| align=right|2,721|| align=right|0,139|| align=right|8,00|| align=right|4,488||MBA||8. srpna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117123)||2004 PZ35|| align=right|15,3|| align=right|2,842|| align=right|0,101|| align=right|4,03|| align=right|4,789||MBA||8. srpna 2004||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(117124)||2004 PA38|| align=right|16,0|| align=right|2,408|| align=right|0,223|| align=right|2,05|| align=right|3,736||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117125)||2004 PF38|| align=right|15,8|| align=right|2,345|| align=right|0,163|| align=right|5,86|| align=right|3,590||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117126)||2004 PN39|| align=right|15,8|| align=right|2,769|| align=right|0,192|| align=right|2,50|| align=right|4,607||MBA||9. srpna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117127)||2004 PQ40|| align=right|15,0|| align=right|3,076|| align=right|0,063|| align=right|6,92|| align=right|5,395||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117128)||2004 PL47|| align=right|15,6|| align=right|2,971|| align=right|0,084|| align=right|8,41|| align=right|5,121||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117129)||2004 PL51|| align=right|14,8|| align=right|3,233|| align=right|0,128|| align=right|8,59|| align=right|5,813||MBA||8. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117130)||2004 PV58|| align=right|16,3|| align=right|2,408|| align=right|0,224|| align=right|1,50|| align=right|3,736||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117131)||2004 PW60|| align=right|13,5|| align=right|3,955|| align=right|0,238|| align=right|9,48|| align=right|7,865||HLD||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117132)||2004 PF61|| align=right|15,6|| align=right|2,763|| align=right|0,155|| align=right|4,84|| align=right|4,592||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117133)||2004 PT64|| align=right|16,0|| align=right|2,540|| align=right|0,079|| align=right|2,50|| align=right|4,047||MBA||10. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117134)||2004 PY69|| align=right|15,5|| align=right|2,371|| align=right|0,094|| align=right|6,24|| align=right|3,651||MBA||7. srpna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117135)||2004 PQ78|| align=right|13,9|| align=right|3,138|| align=right|0,192|| align=right|27,52|| align=right|5,557||MBA||9. srpna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117136)||2004 PO80|| align=right|14,5|| align=right|2,872|| align=right|0,240|| align=right|12,03|| align=right|4,866||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117137)||2004 PF81|| align=right|16,0|| align=right|2,804|| align=right|0,100|| align=right|3,39|| align=right|4,694||MBA||10. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117138)||2004 PS85|| align=right|15,8|| align=right|2,344|| align=right|0,230|| align=right|3,13|| align=right|3,588||MBA||10. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117139)||2004 PV85|| align=right|15,4|| align=right|2,332|| align=right|0,191|| align=right|4,98|| align=right|3,561||MBA||10. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117140)||2004 PX88|| align=right|16,2|| align=right|2,641|| align=right|0,236|| align=right|3,50|| align=right|4,290||MBA||8. srpna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117141)||2004 PA89|| align=right|16,5|| align=right|2,285|| align=right|0,151|| align=right|4,99|| align=right|3,453||MBA||8. srpna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117142)||2004 PK89|| align=right|15,1|| align=right|3,006|| align=right|0,152|| align=right|10,39|| align=right|5,211||MBA||9. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117143)||2004 PE90|| align=right|16,1|| align=right|2,370|| align=right|0,153|| align=right|6,25|| align=right|3,648||MBA||10. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117144)||2004 PF90|| align=right|16,1|| align=right|2,343|| align=right|0,229|| align=right|7,02|| align=right|3,586||MBA||10. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117145)||2004 PA91|| align=right|16,5|| align=right|2,347|| align=right|0,197|| align=right|7,83|| align=right|3,596||MBA||10. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117146)||2004 PB91|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,277|| align=right|3,36|| align=right|4,235||MBA||10. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117147)||2004 PZ97|| align=right|14,8|| align=right|3,017|| align=right|0,100|| align=right|12,41|| align=right|5,239||MBA||14. srpna 2004||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(117148)||2004 PJ99|| align=right|15,7|| align=right|2,352|| align=right|0,116|| align=right|6,88|| align=right|3,607||MBA||10. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117149)||2004 PW103|| align=right|14,6|| align=right|2,649|| align=right|0,169|| align=right|9,09|| align=right|4,310||MBA||12. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117150)||2004 PC104|| align=right|14,5|| align=right|2,992|| align=right|0,222|| align=right|7,02|| align=right|5,175||MBA||12. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117151)||2004 PL105|| align=right|14,9|| align=right|3,054|| align=right|0,067|| align=right|10,90|| align=right|5,336||MBA||12. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(117152)||2004 QO1|| align=right|14,2|| align=right|3,165|| align=right|0,073|| align=right|24,67|| align=right|5,629||MBA||16. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(117153)||2004 QC4|| align=right|16,0|| align=right|2,562|| align=right|0,086|| align=right|6,65|| align=right|4,100||MBA||19. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(117154)||2004 QG4|| align=right|14,6|| align=right|3,163|| align=right|0,131|| align=right|19,10|| align=right|5,625||MBA||19. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(117155)||2004 QT5|| align=right|16,3|| align=right|2,662|| align=right|0,091|| align=right|4,77|| align=right|4,344||MBA||17. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117156) Altschwendt||2004 QV7|| align=right|16,3|| align=right|2,622|| align=right|0,085|| align=right|3,18|| align=right|4,246||MBA||23. srpna 2004||Altschwendt||Altschwendt
|-
|(117157)||2004 QR9|| align=right|15,6|| align=right|2,468|| align=right|0,139|| align=right|6,64|| align=right|3,876||MBA||21. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(117158)||2004 QB11|| align=right|15,7|| align=right|2,635|| align=right|0,103|| align=right|9,42|| align=right|4,276||MBA||21. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(117159)||2004 QE12|| align=right|14,1|| align=right|3,080|| align=right|0,070|| align=right|11,64|| align=right|5,403||MBA||21. srpna 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(117160)||2004 QR17|| align=right|15,3|| align=right|2,618|| align=right|0,201|| align=right|11,13|| align=right|4,235||MBA||19. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117161)||2004 QT17|| align=right|15,0|| align=right|2,864|| align=right|0,266|| align=right|13,16|| align=right|4,846||MBA||19. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117162)||2004 QU19|| align=right|15,0|| align=right|3,067|| align=right|0,057|| align=right|15,01|| align=right|5,369||MBA||21. srpna 2004||Goodricke-Pigott||Goodricke-Pigott
|-
|(117163)||2004 QA20|| align=right|15,6|| align=right|2,642|| align=right|0,318|| align=right|12,48|| align=right|4,295||MBA||22. srpna 2004||Goodricke-Pigott||Goodricke-Pigott
|-
|(117164)||2004 RB3|| align=right|14,2|| align=right|3,155|| align=right|0,112|| align=right|21,51|| align=right|5,604||MBA||6. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117165)||2004 RZ4|| align=right|14,6|| align=right|2,690|| align=right|0,197|| align=right|12,62|| align=right|4,412||MBA||4. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117166)||2004 RU6|| align=right|14,4|| align=right|3,095|| align=right|0,200|| align=right|19,06|| align=right|5,445||MBA||5. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117167)||2004 RL12|| align=right|15,8|| align=right|2,725|| align=right|0,075|| align=right|8,45|| align=right|4,498||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117168)||2004 RX15|| align=right|16,1|| align=right|2,740|| align=right|0,205|| align=right|4,00|| align=right|4,535||MBA||7. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117169)||2004 RZ33|| align=right|14,9|| align=right|2,977|| align=right|0,104|| align=right|10,25|| align=right|5,137||MBA||7. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117170)||2004 RK36|| align=right|15,9|| align=right|2,716|| align=right|0,087|| align=right|5,61|| align=right|4,476||MBA||7. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117171)||2004 RD48|| align=right|15,7|| align=right|2,861|| align=right|0,236|| align=right|2,03|| align=right|4,838||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117172)||2004 RR50|| align=right|16,4|| align=right|2,316|| align=right|0,127|| align=right|3,89|| align=right|3,524||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117173)||2004 RK51|| align=right|15,5|| align=right|2,801|| align=right|0,116|| align=right|5,05|| align=right|4,686||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117174)||2004 RC59|| align=right|13,9|| align=right|3,169|| align=right|0,115|| align=right|23,77|| align=right|5,641||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117175)||2004 RF59|| align=right|15,4|| align=right|2,781|| align=right|0,112|| align=right|4,99|| align=right|4,637||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117176)||2004 RN59|| align=right|14,7|| align=right|3,073|| align=right|0,122|| align=right|6,00|| align=right|5,385||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117177)||2004 RR61|| align=right|16,3|| align=right|2,639|| align=right|0,095|| align=right|1,44|| align=right|4,285||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117178)||2004 RC65|| align=right|15,4|| align=right|3,034|| align=right|0,185|| align=right|10,00|| align=right|5,284||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117179)||2004 RH77|| align=right|16,2|| align=right|2,303|| align=right|0,061|| align=right|6,64|| align=right|3,494||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117180)||2004 RH78|| align=right|15,5|| align=right|2,716|| align=right|0,036|| align=right|6,71|| align=right|4,474||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117181)||2004 RP78|| align=right|15,4|| align=right|3,072|| align=right|0,169|| align=right|22,98|| align=right|5,384||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117182)||2004 RV78|| align=right|16,8|| align=right|2,404|| align=right|0,187|| align=right|2,33|| align=right|3,727||MBA||8. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117183)||2004 RY78|| align=right|15,9|| align=right|2,324|| align=right|0,138|| align=right|8,99|| align=right|3,542||MBA||8. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117184)||2004 RG79|| align=right|15,3|| align=right|3,097|| align=right|0,096|| align=right|0,66|| align=right|5,449||MBA||8. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117185)||2004 RS90|| align=right|14,8|| align=right|2,801|| align=right|0,283|| align=right|9,10|| align=right|4,688||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117186)||2004 RS94|| align=right|16,5|| align=right|2,370|| align=right|0,124|| align=right|6,06|| align=right|3,648||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117187)||2004 RH99|| align=right|16,6|| align=right|2,399|| align=right|0,174|| align=right|2,11|| align=right|3,714||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117188)||2004 RN136|| align=right|14,1|| align=right|3,210|| align=right|0,121|| align=right|12,13|| align=right|5,749||MBA||7. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117189)||2004 RB137|| align=right|14,4|| align=right|2,883|| align=right|0,248|| align=right|17,29|| align=right|4,893||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117190)||2004 RQ138|| align=right|15,6|| align=right|2,700|| align=right|0,080|| align=right|13,91|| align=right|4,436||MBA||8. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117191)||2004 RY139|| align=right|14,5|| align=right|3,246|| align=right|0,020|| align=right|22,91|| align=right|5,848||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117192)||2004 RE140|| align=right|15,2|| align=right|2,749|| align=right|0,170|| align=right|2,52|| align=right|4,556||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117193)||2004 RY151|| align=right|15,5|| align=right|2,619|| align=right|0,249|| align=right|6,89|| align=right|4,239||MBA||9. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117194)||2004 RJ153|| align=right|16,1|| align=right|2,310|| align=right|0,119|| align=right|6,41|| align=right|3,509||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117195)||2004 RL154|| align=right|16,6|| align=right|2,208|| align=right|0,190|| align=right|5,75|| align=right|3,281||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117196)||2004 RW165|| align=right|14,5|| align=right|3,091|| align=right|0,222|| align=right|16,42|| align=right|5,434||MBA||11. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117197)||2004 RR171|| align=right|15,8|| align=right|2,369|| align=right|0,064|| align=right|6,42|| align=right|3,646||MBA||9. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117198)||2004 RL173|| align=right|15,0|| align=right|2,647|| align=right|0,146|| align=right|10,15|| align=right|4,305||MBA||9. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117199)||2004 RM173|| align=right|16,5|| align=right|2,276|| align=right|0,192|| align=right|4,47|| align=right|3,434||MBA||9. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117200)||2004 RF176|| align=right|13,5|| align=right|3,985|| align=right|0,219|| align=right|9,21|| align=right|7,953||HLD||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117201)||2004 RB183|| align=right|14,6|| align=right|2,711|| align=right|0,142|| align=right|13,76|| align=right|4,463||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117202)||2004 RY187|| align=right|15,3|| align=right|2,325|| align=right|0,144|| align=right|5,83|| align=right|3,545||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117203)||2004 RH188|| align=right|15,0|| align=right|3,160|| align=right|0,184|| align=right|9,10|| align=right|5,617||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117204)||2004 RD192|| align=right|15,2|| align=right|3,115|| align=right|0,260|| align=right|11,63|| align=right|5,498||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117205)||2004 RO192|| align=right|14,1|| align=right|3,090|| align=right|0,056|| align=right|8,72|| align=right|5,430||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117206)||2004 RC193|| align=right|16,2|| align=right|2,694|| align=right|0,179|| align=right|12,39|| align=right|4,422||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117207)||2004 RH193|| align=right|14,2|| align=right|3,030|| align=right|0,037|| align=right|8,88|| align=right|5,272||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117208)||2004 RM194|| align=right|14,4|| align=right|3,234|| align=right|0,206|| align=right|19,41|| align=right|5,814||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117209)||2004 RH200|| align=right|15,6|| align=right|2,614|| align=right|0,117|| align=right|14,42|| align=right|4,226||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117210)||2004 RM200|| align=right|14,0|| align=right|3,195|| align=right|0,126|| align=right|17,43|| align=right|5,709||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117211)||2004 RO205|| align=right|15,1|| align=right|2,759|| align=right|0,209|| align=right|10,53|| align=right|4,582||MBA||8. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117212)||2004 RE214|| align=right|13,8|| align=right|3,218|| align=right|0,074|| align=right|18,19|| align=right|5,771||MBA||11. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117213)||2004 RK214|| align=right|14,7|| align=right|3,161|| align=right|0,315|| align=right|12,19|| align=right|5,619||MBA||11. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117214)||2004 RW216|| align=right|15,4|| align=right|2,738|| align=right|0,178|| align=right|8,78|| align=right|4,529||MBA||11. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117215)||2004 RO224|| align=right|15,1|| align=right|2,733|| align=right|0,086|| align=right|5,89|| align=right|4,518||MBA||8. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117216)||2004 RM236|| align=right|15,1|| align=right|2,697|| align=right|0,129|| align=right|14,11|| align=right|4,429||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117217)||2004 RA254|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,132|| align=right|10,87|| align=right|4,399||MBA||6. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117218)||2004 RF255|| align=right|14,2|| align=right|3,042|| align=right|0,136|| align=right|12,50|| align=right|5,306||MBA||6. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117219)||2004 RF266|| align=right|13,6|| align=right|3,228|| align=right|0,147|| align=right|17,83|| align=right|5,798||MBA||10. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117220)||2004 RV306|| align=right|14,8|| align=right|2,644|| align=right|0,177|| align=right|9,32|| align=right|4,298||MBA||12. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117221)||2004 RL307|| align=right|16,0|| align=right|2,445|| align=right|0,184|| align=right|5,69|| align=right|3,822||MBA||13. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117222)||2004 RD308|| align=right|15,2|| align=right|2,742|| align=right|0,145|| align=right|4,07|| align=right|4,540||MBA||13. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117223)||2004 RP311|| align=right|16,2|| align=right|2,598|| align=right|0,184|| align=right|10,11|| align=right|4,186||MBA||14. září 2004||Palomar||NEAT
|-
|(117224)||2004 RP322|| align=right|13,4|| align=right|3,242|| align=right|0,112|| align=right|17,64|| align=right|5,836||MBA||13. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117225)||2004 RW325|| align=right|16,6|| align=right|1,820|| align=right|0,042|| align=right|20,42|| align=right|2,455||MBA||13. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117226)||2004 RZ325|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,157|| align=right|12,78|| align=right|3,642||MBA||13. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117227)||2004 RG326|| align=right|13,8|| align=right|3,124|| align=right|0,060|| align=right|13,00|| align=right|5,520||MBA||13. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117228)||2004 RN328|| align=right|16,2|| align=right|2,554|| align=right|0,154|| align=right|8,36|| align=right|4,081||MBA||15. září 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117229)||2004 RP329|| align=right|14,8|| align=right|3,198|| align=right|0,061|| align=right|11,63|| align=right|5,718||MBA||15. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117230)||2004 RC338|| align=right|16,6|| align=right|2,351|| align=right|0,117|| align=right|2,26|| align=right|3,604||MBA||15. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117231)||2004 RY341|| align=right|16,8|| align=right|2,230|| align=right|0,132|| align=right|6,82|| align=right|3,330||MBA||9. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117232)||2004 SN2|| align=right|15,2|| align=right|2,655|| align=right|0,203|| align=right|12,83|| align=right|4,324||MBA||16. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117233)||2004 SG9|| align=right|14,0|| align=right|2,623|| align=right|0,088|| align=right|28,16|| align=right|4,248||MBA||16. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117234)||2004 SO11|| align=right|16,0|| align=right|2,586|| align=right|0,194|| align=right|11,90|| align=right|4,158||MBA||16. září 2004||Siding Spring||Siding Spring Survey
|-
|(117235)||2004 SM12|| align=right|13,9|| align=right|3,186|| align=right|0,193|| align=right|26,48|| align=right|5,687||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117236)||2004 SU14|| align=right|15,5|| align=right|2,413|| align=right|0,134|| align=right|7,36|| align=right|3,747||MBA||17. září 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117237)||2004 SY14|| align=right|15,9|| align=right|2,464|| align=right|0,139|| align=right|6,97|| align=right|3,866||MBA||17. září 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117238)||2004 SQ17|| align=right|15,4|| align=right|2,580|| align=right|0,181|| align=right|11,35|| align=right|4,143||MBA||17. září 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(117239)||2004 SM18|| align=right|14,8|| align=right|3,215|| align=right|0,095|| align=right|3,89|| align=right|5,763||MBA||17. září 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(117240)||2004 SX19|| align=right|15,8|| align=right|2,646|| align=right|0,193|| align=right|8,89|| align=right|4,305||MBA||19. září 2004||Andrushivka||Andrushivka
|-
|(117241)||2004 SS20|| align=right|16,7|| align=right|2,369|| align=right|0,204|| align=right|1,86|| align=right|3,646||MBA||17. září 2004||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(117242)||2004 SF21|| align=right|14,6|| align=right|2,689|| align=right|0,225|| align=right|26,97|| align=right|4,408||MBA||21. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117243)||2004 SU25|| align=right|14,2|| align=right|3,533|| align=right|0,080|| align=right|9,23|| align=right|6,641||MBA||22. září 2004||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(117244)||2004 SG29|| align=right|16,5|| align=right|2,235|| align=right|0,127|| align=right|3,49|| align=right|3,340||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117245)||2004 SC32|| align=right|15,9|| align=right|3,082|| align=right|0,234|| align=right|1,95|| align=right|5,410||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117246)||2004 SN33|| align=right|16,8|| align=right|2,353|| align=right|0,165|| align=right|5,43|| align=right|3,609||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117247)||2004 SO33|| align=right|16,0|| align=right|2,291|| align=right|0,157|| align=right|7,77|| align=right|3,468||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117248)||2004 SN38|| align=right|15,6|| align=right|2,611|| align=right|0,133|| align=right|13,31|| align=right|4,217||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117249)||2004 SW38|| align=right|15,0|| align=right|3,075|| align=right|0,061|| align=right|11,20|| align=right|5,391||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(117250)||2004 ST39|| align=right|17,0|| align=right|1,985|| align=right|0,106|| align=right|19,59|| align=right|2,795||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek